Leimen, une ville de Bade-Wurtemberg, Allemagne
 Leimen (Rhénanie-Palatinat), une commune de Rhénanie-Palatinat, Allemagne